Самуйловское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — село Самуйлово.

К 1 января 2019 года все населённые пункты вошли в Кармановское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 100 км²
 Расположение: северо-восточная часть Гагаринского района
 Граничило:
 на севере — с Тверской областью
 на востоке — с Московской областью
 на юго-востоке — с Гагаринским сельским поселением
 на юго-западе — с Пречистенским сельским поселением
 на западе — с Кармановским сельским поселением
 Крупные реки: Яуза, Олеля.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Село Самуйлово — административный центр
 Алексияновка, деревня
 Аржаники, деревня
 Барсуки, деревня
 Борщуково, деревня
 Всходово, деревня
 Конобеево, деревня
 Костино, деревня
 Павлово, деревня
 Петушки, деревня
 Савино, деревня
 Твердуново, деревня
 Тетеревлево, деревня
 Титово, деревня

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Васильева Валентина Александровна.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесозаготовки, охотохозяйства.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году